Sportradio steht für Sendeanstalten
sportradio.ch
Sportradio Deutschland